Non avere paura del buio (Don't Be Afraid of the Dark) – film TV del 1973 diretto da John Newland
Non avere paura del buio (Don't Be Afraid of the Dark) – film del 2010 diretto da Troy Nixey 
Non avere paura del buio – libro del 2004 di Angelo Ferracuti

Pagine correlate 
 Don't Be Afraid of the Dark